Rio Claro (Trinidad en Tobago), een plaats in Trinidad en Tobago
 Rio Claro (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Rio Claro (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Rio Claro (Rio de Janeiro), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio de Janeiro

 Río Claro (gemeente), een gemeente in de Chileense regio Maule

Rivieren 
In Brazilië 19 rivieren waaronder:
 Rio Claro (Apucaraninha)
 Rio Claro (Araguaia)
 Rio Claro (Iguazu)
 Rio Claro (Ivaí)
 Rio Claro (Tietê)
 Rio Claro (Minas Gerais)
 Rio Claro (Paranaíba)
 Rio Claro (Pardo)
 Rio Claro (Preto)
 Rio Claro (upper Tietê)

In Chili 13 rivieren met deze naam waaronder:
 Rio Claro (Elqui)
 Rio Claro (Tinguiririca)
 Rio Claro (Teno)
 Rio Claro (Maule)
 Rio Claro (Laja)

In Colombia:
 8 rivieren

In Costa Rica:
 Rio Claro (Costa Rica)

In Ecuador:
 Rio Claro (Ecuador)

In Honduras:
 Rio Claro (Honduras)

In Mexico:
 Rio Claro (Mexico)

In Panama:
 Rio Claro (Panama)

In Spanje:
 Rio Claro (Spain)

In Venezuela:
 10 rivieren